

Prénom

Étymologie 

Variante féminine de Ciarán, qui vient du mot gaélique Ciar signifiant « sombre ». Ses variantes anglophones sont Keira et Kira.

Statistiques 
En France, depuis 1992, seules 65 personnes portent le prénom de Ciara.

Personnalités portant le prénom Ciara 
 Ciara Arnette, chanteuse de jazz,
 Ciara Harris dite Ciara, chanteuse américaine,
 Ciara Hughes, actrice.

Personnalités portant le prénom Keira 
 Keira Knightley, actrice.

Divers 
 Ciara, nom d'une tempête en Europe (février 2020)
 Ciara, un album de la chanteuse Ciara sorti en 2013
 Ciara est le nom d'un personnage du DLC La Colère des Druides dans le jeu Assassin's Creed Valhalla.

Article connexe 
 Liste des prénoms irlandais

Notes et références 

Prénom irlandais